Санкт-Петербург — многозначное понятие.

Город в России 
Санкт-Петербу́рг («город святого Петра»), Петербург — город федерального значения Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального округа, место нахождения высших органов власти Ленинградской области. В XVIII—XX веках — столица Российской империи.

Населённые пункты в США  
 Санкт-Петербург, правильнее Сент-Питерсберг — город в штате Пенсильвания.
 Санкт-Петербург, правильнее Сент-Питерсберг — город в штате Флорида.
 Санкт-Петербург — вымышленный город в штате Миссури, место жительства Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Техника 
 «Санкт-Петербург» — дизель-электрический ледокол, второе судно в серии после ледокола «Москва» (2007 г.). Введён в эксплуатацию в 2009 году.
 «Санкт-Петербург» — российская дизель-электрическая подводная лодка Б-585, построена на Адмиралтейских верфях для ВМФ России, головной корабль проекта 677 «Лада». Спущена на воду в 2004 году.

Организации и объекты 
 «Санкт-Петербург» — гостиница в историческом центре Санкт-Петербурга на Выборгской стороне.
 «Санкт-Петербург» — российский коммерческий банк.
 «Санкт-Петербург» — волейбольный центр в Казани.
 «Санкт-Петербург» — советская рок-группа, образована в 1969 году.
 «Санкт-Петербург» — петербургский городской телеканал, вещающий на частотах кабельного телевидения.
 «Санкт-Петербург» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК.
 «Санкт-Петербург» — российская товарная биржа.
 «Санкт-Петербург» — другое название стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Петербург 

 Петербург — шахматный турнир.
 «Петербург» — мультипликационная студия, среди проектов — мультсериал «Смешарики».
 «Петербург» — мультипликационный фильм с использованием кадров из художественных фильмов, созданный в технике рисования на стекле, Россия, 2003 год. Режиссёр — Ирина Евтеева.
 Петербург — художественная группа в Ленинграде в 1960-е годы.
 «Петербург» — второй роман Андрея Белого. Первая часть написана в 1912—1913 годах, переписан в 1922 году.
 Петербург Достоевского

См. также 
 Санкт-Петербургский парадокс — парадокс в теории вероятностей, иллюстрирующий расхождение математического ожидания выигрыша с её «здравой» оценкой людьми.
 Сент-Питерсберг
 Санкт-Петер
 Петерсбург
 Питер
 Ленинград (значения)
 Святой Пётр (значения)
 St Petersburg